Puchar Europy w narciarstwie alpejskim mężczyzn w sezonie 2015/2016 – 45. edycja tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 2 grudnia 2015 roku w norweskim Hemsedal, a ostatnie rozegrane zostały 17 marca 2016 roku w hiszpańskiej La Molinie.

W poprzednim sezonie Puchar Europy wygrał Włoch Riccardo Tonetti, triumfując przy okazji w klasyfikacji slalomu. W klasyfikacji zjazdu triumfował Austriak, Joachim Puchner. Zwycięzcą klasyfikacji supergiganta był kolejny Austriak, Patrick Schweiger, w gigancie triumfował kolejny Austriak Roland Leitinger, a w superkombinacji najlepszy był Norweg Bjørnar Neteland.

W tym sezonie natomiast, najlepszy w Klasyfikacji Generalnej okazał się Norweg Bjørnar Neteland, Klasyfikację zjazdu wygrał Austriak Christian Walder, w slalomie najlepszy okazał się Francuz Robin Buffet, najlepszym gigancistą był Austriak Stefan Brennsteiner, w supergigancie triumfował Włoch Emanuele Buzzi, zaś superkombinację wygrał, również Włoch Paolo Pangrazzi.

Podium zawodów

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacja generalna (po 33 z 33 konkurencji)

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2015/2016